

Classifica

Play-off

Verdetti 
 Campione del Regno Unito:   (1º titolo)

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008